Rinópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rinópolis (ort), São Paulo, 
 Rinópolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar